Fernando de Souza Barros, físico brasileiro
Fernando de Souza Flexa Ribeiro,  engenheiro civil, empresário e político brasileiro
Fernando de Souza Monteiro,  bispo católico brasileiro
Fernando de Souza Nascimento
Antonio Fernando de Souza,  jurista brasileiro

Desambiguações de antropônimos